Името Асеново носят три български села:

 Асеново, област Велико Търново
 Асеново, област Плевен
 Асеново, област Ямбол